Division 1 Södra har varit namnet på en serie i flera olika ishockeydivisioner:
 Division I Södra – en serie inom Division I i ishockey (1944–1975) (högsta divisionen)
 Division I Södra – en serie inom Division I i ishockey (1975–1999) (andradivisionen)
 Division I Södra – en region inom Division 1 i ishockey (nuvarande Hockeyettan) med två serier (A och B) 1999–2002.
 Division I Södra – en serie inom Division 1 i ishockey (nuvarande Hockeyettan) 2002–2005